Joaquín Álvarez de Toledo y Caro puede referirse a:

 Joaquín Álvarez de Toledo y Caro (1865-1915), XIX duque de Medina Sidonia.
 Joaquín Álvarez de Toledo y Caro (1894-1955), XX duque de Medina Sidonia, hijo del anterior.